Влади́мир Федосе́ев:
 Федосеев, Владимир Анатольевич (1932—2007) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.
 Федосеев, Владимир Васильевич (род. 1995) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Федосеев, Владимир Захарович (1932—2010) — актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Федосеев, Владимир Иванович (род. 1932) — дирижёр и педагог, Народный артист СССР.
 Федосеев, Владимир Иванович (1949—2008) — советский футболист.
 Федосеев, Владимир Михайлович (1932—2021) — российский учёный, заслуженный профессор МГУ, доктор наук.
 Федосеев, Владимир Сергеевич (род. 1946) — первый секретарь Челябинского горкома КПСС.